Iridium (element), het scheikundig element met atoomnummer 77
 Iridium Communications, bedrijf voor telefonie via satelliet
 Iridium (browser), een op Chromium gebaseerde browser